Agytröszt angolul
 Think tank, Blur albuma
 Think Tank, az Európai Parlament online szolgáltatása